Saillac (Lot)
 Saillac (Corrèze)